Hans Bouman (drummer) (1965), een Nederlands drummer
 Hans Bouman (schrijver) (1955), een Nederlands journalist en schrijver